HVOB (Her Voice Over Boys) es un dúo de música electrónica fundado en Viena por Anna Müller y Paul Wallner.

Discografía 
 Álbumes de estudio 
 HVOB (2013)
 Trialog (2015)
 Silk (2017)
 Rocco (2019)
 TOO (2022)

 Álbumes en directo 
 Live In London (2021)

Referencias

Enlaces externos 
 

Dúos de música de Austria
Grupos de música de Austria
Grupos de trip hop
Grupos de música electrónica de Austria
Grupos de música de los años 2010